Николай Николаевич Денисов:
 Денисов, Николай Николаевич (1907—1976) — советский легкоатлет.
 Денисов, Николай Николаевич (корреспондент) (1909-1983) — военный корреспондент, журналист, один из авторов книги Ю. Гагарина «Дорога в космос».
 Денисов, Николай Николаевич (род. 1929) — советский футболист.